Stockholzgraben ist ein Gewässername:

 Stockholzgraben (Jagst), rechter Zufluss der Jagst gleich nach ihrer Quelle bei Walxheim, Gemeinde Unterschneidheim, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Stockholzgraben (Laimbach), linker Zufluss des Laimbachs (zum Ehebach) bei Unterlaimbach (Stadt Scheinfeld), Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern